Karim Kerkar (1977) – calciatore algerino
 Salim Kerkar (1987) – calciatore francese